Gädheim, gemeente in Beieren
Gadheim, dorp in de gemeente Veitshöchheim in Beieren